Майкл Винус и Райан Харрисон — победители турнира.

Общая информация 
Турнир в 2017 году ознаменовался неудачным выступлением изначальных фаворитов. Из 16 пар, имевших посев, до четвертьфинала добрались только три, а в полуфинал смогла пробиться только пара, имевшая № 16 посева Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара. Первые два номера посева Хенри Континен и Джон Пирс, а также Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер и вовсе проиграли в первом же раунде. Прошлогодние чемпионы Марк Лопес и Фелисиано Лопес защищали свой титул в качестве шестых номеров посева, но также выбыли на старте турнира. По итогу в финале встретились две несеянные пары Майкл Винус и Райан Харрисон, а также Сантьяго Гонсалес и Дональд Янг. Все четыре теннисиста сыграли дебютный финал Большого шлема в мужских парах и только Гонсалес имел опыт финалов Большого шлема в миксте. Победа по итогу досталась паре Майкл Винус и Райан Харрисон. Винус стал вторым представителем Новой Зеландии, выигравшим Ролан Гаррос в мужских парах (первым стал в 1974 году Онни Парун)

Из россиян участие в турнире приняли четыре теннисиста (двое из них в одной паре), но не один не смог пройти дальше второго раунда.

Посев 

  Хенри Континен /  Джон Пирс (Первый раунд)
  Николя Маю /  Пьер-Юг Эрбер (Первый раунд)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Второй раунд)
  Лукаш Кубот /  Марсело Мело (Второй раунд)
  Джейми Маррей /  Бруно Соарес (Четвертьфинал)
  Марк Лопес /  Фелисиано Лопес (Первый раунд)
  Марсель Гранольерс /  Иван Додиг (Четвертьфинал)
  Равен Класен /  Раджив Рам (Второй раунд)

<ol start="9">
  Рохан Бопанна /  Пабло Куэвас (Третий раунд)
  Гильермо Гарсия Лопес /  Пабло Карреньо Буста (Первый раунд, отказ)
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Третий раунд)
  Марцин Матковский /  Эдуар Роже-Васслен (Второй раунд)
  Айсам-уль-Хак Куреши /  Флорин Мерджа (Первый раунд)
  Фабрис Мартен /  Даниэль Нестор (Первый раунд)
  Оливер Марах /  Мате Павич (Второй раунд)
  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара (Полуфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка турнира

Открытый чемпионат Франции по теннису 2017